Santovito – cognome italiano
 Giuseppe Santovito – generale italiano
 Ugo Santovito – generale italiano